

Nauki ścisłe 
 rysunek przedstawiający przedmiot przecięty
 przekrój poprzeczny
 figura płaska powstająca przy przecięciu bryły płaszczyzną
 przekrój – część wspólna zbiorów
 przekrój Dedekinda
 przekrój geologiczny
 przekrój czynny

Kultura 
 Przekrój – czasopismo